Raumeindruck steht für:
Raumeindruck (Akustik), eine Hörempfindung
Raumeindruck (optisch), eine visuelle oder optische Empfindung